

Call of the Wild
Cinema
 Call of the Wild (1935), com Clark Gable e Loretta Young
 Call of the Wild (2009), infantil

Música
 Call of the Wild (álbum de Aaron Tippin)
 Call of the Wild (álbum de D-A-D)
 Call of the Wild (álbum de Frankie Laine)
 Call of the Wild (álbum de Lee Aaron)
 Call of the Wild (álbum de Ted Nugent and the Amboy Dukes)

 Call of the Wild (álbum de Wild Willy Barrett)

The Call of the Wild
Cinema
 The Call of the Wild, o livro de Jack London
 The Call of the Wild (1908), mudo, de D. W. Griffith
 The Call of the Wild (1923), também mudo
 The Call of the Wild (1972), com Charlton Heston
 The Call of the Wild (1976), com John Beck
 The Call of the Wild: Dog of the Yukon, filme de 1997 com Rutger Hauer
 The Call of the Wild (2007), documentário
The Call of the Wild (2020), com Harrison Ford

Desambiguações de música
Desambiguações de cinema
Desambiguações de literatura